Cast Thy Bread Upon the Waters – film del 1910 diretto da Bert Haldane
 Cast Thy Bread Upon the Waters – film del 1910 prodotto dall'Atlas Film Company
 Cast Thy Bread Upon the Waters – film del 1913 prodotto dalla Lux Compagnie Cinématographique de France